Best Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

* Best Lake (New Jersey), im Somerset County
 Best Lake (New Mexico), im Chaves County